El Torneig de Queen's Club 2018, oficialment conegut com a Fever-Tree Championships 2018 és una competició tennística professional que es juga sobre gespa i pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 47a edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 24 de juny de 2018 al Queen's Club de Londres, Anglaterra.

El tennista croat Marin Čilić va guanyar per segona ocasió a Londres (2012) després de recuperar una pilota de partit en contra en el segon set.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2018
ATP World Tour 2018